Dave Johnson
 Dave Johnson, (né en 1959), joueur de baseball américain.
 Dave Johnson, (né en 1963), athlète américain.
 Dave Johnson, (né en 1966), dessinateur de bande dessinée américain.
 Dave Johnson, (né en 1970), basketteur américain.

Voir aussi 
 Davey Johnson, joueur de baseball